Kalbi bezeichnet:

 Kalbi (Kaste), indische Kaste
 Galbi, Gericht der koreanischen Küche
 Salleh Kalbi, malaysischer Politiker

al-Kalbi bezeichnet:

 Emire der Kalbiten auf Sizilien:
 Hassan al-Kalbi (Regierungszeit: 948–954)
 Dschabir al-Kalbi (982–983)
 Dschafar ibn Muhammad al-Kalbi (983–985)
 Abdallah al-Kalbi (985–989)
 Yusuf al-Kalbi (989–998)
 Dschafar ibn Yusuf al-Kalbi (998–1019)
 Muhammad ibn as-Sā'ib al-Kalbī († 763), muslimischer Historiker, Koranexeget, Genealoge und Geograph
 Hischām ibn Muhammad ibn as-Sāʾib al-Kalbī (ca. 737–819; bekannt als Ibn al-Kalbī), Historiker und Genealoge
 Yūsuf ibn az-Zakī ʿAbd ar-Rahmān ibn Yūsuf al-Kalbī (1256–1341), Hadith-Wissenschaftler
 Anbasa ibn Suhaym al-Kalbi, Statthalter von al-Andalus
 Abu l-Chattar al-Husam ibn Darar al-Kalbi, Statthalter von al-Andalus
 Ibn Dschuzai, Dichter aus al-Andalus